Gunnar Jónsson ist der Name folgender Personen:

* Gunnar Jónsson (Fußballspieler, 1952) (Gunnar Þór Jónsson; * 1952), isländischer Fußballspieler 
 Gunnar Jónsson (Fußballspieler, 1960) (* 1960), isländischer Fußballspieler 
 Gunnar Jónsson (Schauspieler), isländischer Schauspieler 
 Gunnar Jónsson (Schiedsrichter) (Gunnar Jarl Jonsson; * 1983), isländischer Fußballschiedsrichter 
 Gunnar Hrafn Jónsson (* 1981), isländischer Politiker
 Gunnar Örn Jónsson (* 1985), isländischer Fußballspieler 
 Gunnar Steinn Jónsson (* 1987), isländischer Handballspieler

Siehe auch:
 Gunnar Jonsson